Maybe ("Maybe" in lingua inglese) si riferisce a:

Musica 
Maybe  – canzone delle The Chantels del 1957
Maybe  – singolo di Enrique Iglesias del 2001, dall'album Escape
 Maybe  – traccia dell'album The Heat di Toni Braxton del 2001
Maybe  – singolo di Emma Bunton del 2003, dall'album Free Me
Maybe  – singolo dei N.E.R.D del 2004, dall'album Fly or Die
 Maybe  – singolo delle No Angels del 2007, dall'album Destiny
Maybe  – singolo di Jay Sean del 2008, dall'album My Own Way
Maybe  – singolo dei Sick Puppies del 2010
Maybe  – brano del pianista Yiruma, dall'album First Love
 Maybe  – brano di Janis Joplin del 1969, dell'album I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!
 Maybe  – brano degli Ink Spots
 Maybe  – brano di Lena Meyer-Landrut del 2011, dell'album Good News
Maybe (Forse)  – singolo di Valentina Monetta del 2014